HeroQuest — настольная игра, созданная в 1989 году.
 HeroQuest — компьютерная игра 1991 года, разработанная по настольной игре компанией Gremlin Graphics.
 HeroQuest: Return of the Witch Lord — дополнение к компьютерной игре 1991 года.
 HeroQuest II: Legacy of Sorasil — компьютерная игра 1991 года, разработанная по настольной игре компанией Gremlin Graphics.